Los chicos crecen puede referirse a:

 Los chicos crecen, película de Argentina dirigida en 1942 por Carlos Hugo Christensen.
 Los chicos crecen, película de Argentina dirigida en 1976 por Enrique Carreras.